Э́мбер Хо́лланд (; ) — канадская кёрлингистка.

Скип своей команды. Играет на позиции четвёртого.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ().
 : серебро ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала играть в кёрлинг в 11 лет.

Окончила университет Реджайны по специальности «Административная деятельность» (), Профессиональный институт массажной терапии в Саскатуне.

Работает в Ассоциации кёрлинга провинции Саскачеван (): в 1996—2009 была техническом директором, с 2009 — исполнительный директор () ассоциации.

Является сертифицированным тренером по кёрлингу 3-го уровня (), национальным инструктором () Канадской ассоциации кёрлинга. Проводит занятия с молодыми командами в тренировочных лагерях в Британской Колумбии, Онтарио, Саскачеване, Новой Шотландии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды (Team Holland) (в настоящее время содержимое удалено; по состоянию на декабрь 2014 см. в веб-архиве: ).

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу